Владимир Лапшин
 Лапшин, Владимир Анатольевич (род. 1951) — российский археолог.
 Лапшин, Владимир Германович (1954—2015) — советский и украинский фотохудожник.
 
 Лапшин, Владимир Николаевич (род. 1948) — советский и российский священник.
 Лапшин, Владимир Рудольфович (1967—2018) — советский и российский футболист.